Хино () — японская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Хино, Асихэй (настоящее имя Кацунори Тамаи; 1907—1960) — японский писатель.
 Хино, Кэйдзо (1929—2002) — японский писатель—сюрреалист.
 Хино, Хидэси (род. 1946) — японский мангака.

Персонажи 
 Рэй Хино или Сейлор Марс — одна из главных персонажей метасерии «Сейлор Мун».
 Аканэ Хино — одна из главных персонажей аниме-сериала Smile PreCure!. Превращается в Кюа Санни и повелевает Солнечным огнём.

Топоним 
 Хино — деревня в волости Канепи уезда Пыльвамаа, Эстония.
 Хино — деревня в волости Рыуге уезда Вырумаа, Эстония.
 Хино (озеро) — озеро на юго-востоке Эстонии.
 Хино (Грузия) — деревня в Грузии
 Хино (Сига) — посёлок в уезде Гамо префектуры Сига.
 Хино (Токио) — город в префектуре Токио.
 Хино (Тоттори) — посёлок в уезде Хино префектуры Тоттори.
 Хино (日野川) — река в Японии на острове Хонсю